
291-я артиллерийская ордена Суворова бригада — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 64670 (в/ч 64670). Сокращённое наименование — 291 абр.

Соединение находится в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации с 2011 года — станица Троицкая в Республике Ингушетия, до этого бригада располагалась в г. Майкоп.

История 
Предшественником 291-й бригады является 103-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности (103-я габр БМ) времён Великой Отечественной войны. 291-я бригада наследует Боевое знамя, исторический формуляр, награды и боевую славу этого соединения РККА.

В 1975 году 103-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности переформирована в 291-ю пушечную артиллерийскую бригаду Северо-Кавказского военного округа.

В 2011 году бригада передислоцирована из Майкопа в станицу Троицкая в Республике Ингушетия.

В 2022 году участвовал во вторжении России на Украину, зайдя на территорию Украины из Крыма, участвовала в боях в Херсонской области. По данным украинских источников, подразделения бригады обстреливали город Николаев

Мемориал в память воинам-артиллеристам 
В течение 4-х месяцев в 2015 г. силами военнослужащих артиллерийского соединения был возведён мемориал в память воинам-артиллеристам. Центром архитектурного ансамбля является легендарная 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗИС-3), получившая прозвище «орудие победы». Пушка находится в числе образцов оружия, сыгравших особую роль в победах на фронтах Великой Отечественной войны, являясь основой артиллерийского вооружения Рабоче-крестьянской Красной армии. Именно о ней с уважением и благодарностью неоднократно вспоминают ветераны войны, которые видели мощь и эффективность этого орудия в боях, не раз поддержавшего советские войска огнём в обороне и наступлении. Мемориал был открыт 22 июня 2015 года.

Командиры 
 Полковник Поздняков Николай Дмитриевич с 1992 г. по 1998 г.
 Полковник Воротило Валерий Григорьевич с 1998 г. по 2007 г.
 Полковник Кравец Сергей Васильевич с 2007 г. по 2008 г.
 Полковник Оплеснин Олег Викторович с 2008 г. по 2010 г.
 Полковник Коробов Александр Александрович с 2010 г. по 2012 г.
 Полковник Казаков Сергей Вячеславович с 2012 г. по 2015 г.
 Полковник Смелов Алексей Павлович с 2015 г. по 2018 г.
 Подполковник Тихонов Александр Михайлович с 2018 г. — по

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

Артиллерийские бригады Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 1975 году
Воинские формирования Южного военного округа
Воинские формирования, участвовавшие в российско-украинской войне
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании